Низа (; []) — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Порталегре . Численность населения — 3,6 тыс. жителей (посёлок), 8,6 тыс. жителей (муниципалитет). Посёлок и муниципалитет входит в экономико-статистический регион Алентежу и субрегион Алту-Алентежу. По старому административному делению входил в провинцию Алту-Алентежу.

Расположение 
Посёлок расположен в 32 км северо-западнее города Порталегре.
 
Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитет Вила-Велья-де-Родан
 на востоке — Испания
 на юго-востоке — муниципалитет Каштелу-де-Виде
 на юге — муниципалитет Порталегре
 на юго-западе — муниципалитет Гавиан
 на западе — муниципалитет Вила-Велья-де-Родан
 на северо-западе — муниципалитет Масан

Население

История 
Посёлок основан в 1232 году.

Районы

См. также 
 Порталегре (округ)
 Муниципалитеты округа Порталегре
 Районы округа Порталегре

Ссылки 
 Официальный сайт муниципалитета
 

Муниципалитеты округа Порталегри
Города Португалии